Уланка:
 Уланка — высокий четырехугольный головной убор, отличительный атрибут формы уланов.
 Уланка — мундир особого покроя, который носили уланские офицеры и генералы.

Топоним 
 Уланка — посёлок в Уренском районе Нижегородской области России.
 Уланка — река в Нижегородской области, протекает по территории Уренского района, правый приток Тулажки.
 Уланка — река в Забайкальском крае, протекает по территории Петровск-Забайкальского района, левый приток Доноевки.
 Уланка — река в Хабаровском крае, протекает по территории Верхнебуреинского района, левый приток Сутыря.

Примечания